La Palma puede referirse a:

 La Palma, isla de las Islas Canarias (España).
 Santa Cruz de La Palma, municipio y capital de esa misma isla
 La Palma, barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas (España).
 La Palma, barrio de la ciudad de Málaga (España).
 La Palma, localidad del municipio de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife (España).
 La Palma, localidad del municipio de Cartagena, en la provincia de Murcia (España).
 La Palma, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada (España).
 La Palma del Condado, municipio de la provincia de Huelva (España).
 La Palma, municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia).
 La Palma, municipio de la provincia de Pinar del Río, (Cuba).
 La Palma, ciudad del condado de Orange, en el estado de California (Estados Unidos).
 La Palma, municipio del departamento de Chalatenango (El Salvador).
 La Palma, localidad de la provincia del Darién (Panamá).
 La Palma, localidad de la provincia de Los Santos (Panamá).
 La Palma, localidad del estado de Sonora (México).
 La Palma, localidad rural de la comuna de Quillota, Región de Valparaíso (Chile).